Cleostrato – personaggio della mitologia greca
 Cleostrato di Tenedo – astronomo greco antico
 Cleostratus – cratere lunare